Por la sigla RD puede referirse a:

 República Dominicana, país de las Antillas.
 Revolución Democrática, partido político chileno.
 Real decreto, es una norma jurídica con rango de reglamento que emana del poder ejecutivo en el sistema jurídico Español.

Siglas